Geografisch: 
Monti (Sardinië), een gemeente in de Italiaanse provincie Olbia-Tempio
Monti (Rome), de naam van een van de eenentwintig wijken (rioni) in het zelfstandig stadsdeel Municipio I te Rome
 Castelnovo ne' Monti, een gemeente in de Italiaanse regio Emilia-Romagna
 San Marco ai Monti, een plaats in de Italiaanse regio Sant'Angelo a Cupolo

Bergketen:
 Monti della Laga, op de grens van de Italiaanse regio's Abruzzo, Le Marche en Latium
 Monti del Matese, op de grens van de Zuid-Italiaanse regio's Campanië en Molise

Als achternaam: 
 Vittorio Monti (1868 - 1922), Italiaans componist
 Carlotta Monti (1907 - 1993), Amerikaans actrice
 Mario Monti (1943), Italiaans politicus
 Lucy Monti (1933 - 1978), Oostendse volkszangeres

Overig: 
 San Martino ai Monti, een basiliek in Rome in de wijk Monti
 Trinità dei Monti, een kerk in Rome bij de Spaanse Trappen